Hungerturm steht für:
 Hungerturm (Bauwerk), ein Gefängnisturm, meistens Bestandteil von Befestigungsanlagen
 Hungerturm (Gastronomie), eine verglaste, mehrstöckige Vitrine für Speisen in Kneipen 
 Hungerturm (Deutschfeistritz), eine Burgruine in der Steiermark

Hungerturm heißen folgende Türme:
 Hungerturm, Turm der Stadtbefestigung in Bernau bei Berlin, Landkreis Barnim, Brandenburg
 Hungerturm (Tauberbischofsheim), in Tauberbischofsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Hungerturm (Wittenburg), in Wittenburg, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch
 Gefangenenturm
 Hungerburg